Trigana Air Service – indonezyjska linia lotnicza z siedzibą w Dżakarcie. Została założona w 1991 roku.

Flota 
Stan floty na marzec 2022:
 ATR 42-300 (4 sztuki)
 ATR 42-500 (1 sztuka)
 ATR 72-500 (2 sztuki)
 Boeing 737-300 (3 sztuki)
 Boeing 737-300F (5 sztuk)
 Boeing 737-500 (1 sztuka)

Katastrofy 
 Katastrofa lotu Trigana Air Service 267

Przypisy 

Indonezyjskie linie lotnicze